Ben i Kate (ang. Ben and Kate, 2012-2013) – amerykański serial komediowy stworzony przez Danę Fox. Wyprodukowany przez 20th Century Fox Television i Chernin Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 25 września 2012 roku na antenie Fox. Dnia 23 stycznia 2013 roku Fox potwierdził, że serial został wyrzucony z ramówki. Serial zakończył emisję 22 stycznia 2013 roku po 13 odcinkach. W Polsce premiera serialu odbyła się 23 lutego 2013 roku na kanale TVN 7.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach Bena, który wprowadza się do swojej siostry, samotnej matki.

Obsada 
 Dakota Johnson jako Kate Fox
 Nat Faxon jako Ben Fox
 Lucy Punch jako BJ
 Maggie Elizabeth Jones jako Maddie Fox
 Echo Kellum jako Tommy

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Fox
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television